Stazione di Koga – stazione ferroviaria situata a Koga nella prefettura di Ibaraki in Giappone
 Stazione di Koga – stazione ferroviaria situata a Koga nella prefettura di Fukuoka in Giappone